Carlos Castro – calciatore venezuelano
Carlos Castro - nuotatore e pallanuotista argentino
Carlos Castro – velocista messicano
Carlos Castro Borja, calciatore salvadoregno
Carlos Castro Caputo, calciatore spagnolo
Carlos Castro García, calciatore spagnolo
Carlos Castro Mora, calciatore costaricano
Carlos de Castro, calciatore uruguaiano
Carlos Ernesto Castro, calciatore ecuadoregno
Carlos Alberto Castro, calciatore colombiano